David Bedford (atleta) — atleta inglês
 David Bedford (músico) — músico inglês

Desambiguações de antropônimos